Niger
Dosso, település Nigerben

 Olaszország
Dosso del Liro, település Olaszországban, Lombardia régióban, Como megyében